В одиночному розряді тенісного турніру Maureen Connolly Memorial Dallas 1973, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1973, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 
  Кріс Еверт (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1973